"Christian Meyer" har flera betydelser:
Christian Meyer Ross (1843-1904), en norsk målare.
Christian Meyer (cyklist) (född 1969), en tysk tävlingscyklist.

Se även
Christian Mayer